Een verkeersweg:
 N601 (België)
 N601 (Frankrijk)
 N601 (Nederland), zie Provinciale weg 601
 N-601 (Spanje)